Piper — género de planta
Piper Aircraft — fabricante de aviões dos Estados Unidos
Piper (curta-metragem) — do realizador Alan Barillaro

Desambiguações de cinema